Під іменем Генріх I правили такі королі та імператори:
 Генріх I Птахолов (бл. 876—936) — король Східно-Франкського королівства (Німеччини), герцог Саксонії.
 Генріх I (1008—1060) — король Франції.
 Генріх I Боклерк (1068—1135) — король Англії (1100—1135).
 Генріх I (1217—1253) — король Кіпру.
 Генріх I (помер 1244—1274) — король Наварри, граф Шампанський.
 Генріх I (помер 1165—1235) — герцог Брабанту.
 Генріх I (помер 1018) — маркграф Австрії (994—1018) з династії Бабенбергів.
 Генріх I (1065—1087) — маркграф Північної марки (1082—1087) з династії Удоненів.